Гран-при Европы 2005 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2005 года. Прошёл на автодроме Нюрбургринг в городе Нюрбург, Германия. Соревнования состоялись 29 мая 2005 года.

Квалификация

Гонка 

|}

Примечание 
 Поул-позиция: Ник Хайдфельд
 Быстрейший круг: Фернандо Алонсо 1:30,711 (44-й круг)
 Ярно Трулли получил штрафной проезд через пит-лейн из-за задержки персонала команды на трассе перед стартом.
 Дэвид Култхард получил штрафной проезд через пит-лейн из-за превышения максимальной скорости на пит-стопе.
 Тьягу Монтейру и Кристиан Алберс получили штрафной проезд через пит-лейн за игнорирование синих флагов, сигнализировавших о приближении более быстрой машины.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Европы